

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Friendly – census-designated place della Contea di Prince George's, Maryland
Friendly – città della Contea di Tyler, Virginia Occidentale

Musica 
Friendly – disc jockey australiano (vero nome Andrew Kornweibel)

Altri progetti